Ранчо Сан Карлос има више значења:

 Ранчо Сан Карлос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Лос Рејес де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Карлос, Линда Виста (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Карлос, Ел Тринкете (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Карлос (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику